Üner ist ein türkischer männlicher Vorname mit der Bedeutung „eine bekannte, anerkannte Person“, der auch als Familienname vorkommt.

Namensträger

Familienname 
 Atakan Üner (* 1999), türkischer Fußballspieler
 Ersay Üner (* 1978), türkischer Popmusiker, Songwriter und Musikproduzent
 İdil Üner (* 1971), deutsche Schauspielerin türkischer Herkunft
 İlke Üner (* 1983), deutsche Violinistin und Schauspielerin türkischer Herkunft
 Kaan Üner (* 1988), türkischer Basketballspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname

en:Üner